heide (vegetatie) een vegetatietype.
 heidefamilie (Ericaceae) een familie van houtachtige planten.
 heistelling, een heitoestel.
 Hei (stad), een van de voornaamste steden van de Dirdir op de fictieve planeet Tschai, beschreven in een romanreeks van Jack Vance.
 Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, een Geneefs opleidingsinstituut voor studie van internationale betrekkingen.
 Ron Ng Cheuk-Hei (1979), een Hongkongse TVB-acteur en Cantopopzanger.
 De Hei (Laarbeek), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Laarbeek (Noord-Brabant).
 Hei (Stramproy), een buurtschap ten westen van Stramproy
 Hee (letter), ook wel Hei, een letter uit het Hebreeuwse alfabet.
 Vliegveld Heide-Büsum, een klein vliegveld met IATA-luchthavencode HEI, bij de plaats Heide in Sleeswijk-Holstein.

Zie ook
 Heitje, een bargoense benaming voor een munt, het kwartje.